El término Requejo puede referirse a las siguientes localidades de la provincia de León:

 Requejo de Pradorrey, localidad del municipio de Brazuelo;
 Requejo (Sobrado), localidad del municipio de Sobrado;
 Requejo de la Vega, localidad del municipio de Soto de la Vega;
 Requejo y Corús, localidad del municipio de Villagatón.